gromada Bronowice (powiat brzeziński)
 gromada Bronowice (powiat puławski) (kozienicki/puławski)